Without Me peut faire référence à :

 Without Me, chanson d'Eminem sortie en 2002.
 Without Me, chanson d'Halsey sortie en 2018.

Homonymie de titre